Костопра́в:

 Костоправ — в старину: тот, кто вправлял кости при вывихах.
 Костоправ, Георгий Антонович (1903—1938) — румейский советский писатель, поэт и драматург.
 «Костоправ» — российско-украинский телесериал режиссёров Василия Чигинского, Владимира Мельниченко и Веры Яковенко, снятый в 2011 году.
 Костоправ — персонаж, главный герой цикла романов «Чёрный отряд» (1984—2000) американского писателя-фантаста Глена Кука.
 «Костоправ» — одно из русских названий американского детективного триллера «Хирург-убийца» 1995 года.

См. также 
 Мануальная терапия

Примечания